Jive (anciennement Clearspace) est un outil 2.0 commercial Java EE destiné aux enterprises pour la collaboration et la gestion de la connaissance. Il est produit par . C'est un outil particulier dans le sens où il intègre sous une même interface utilisateur les fonctionnalités de forum, blog, wiki, IM chat et VOIP. Vu de l'utilisateur, quel que soit le mode de contribution (blog, wiki, documentation, etc) l'information peut être retrouvée par la suite via une interface de recherche globale. D'autres fonctions sont présentes telles que la génération de flux RSS, l'intégration d'email, un système de réputation et de récompense pour la participation, ainsi que des pages pour le profil des utilisateurs.

Ce produit est une application Java qui s'exécute sur n'importe quelle plateforme où Java est installé (JDK 1.5 ou plus). Il ne nécessite pas de serveur dédié -- les utilisateurs de Clearspace ont indiqué des déploiements réussis sur des environnements partagés et sur des clusters multi-machines.

Prérequis pour installer Clearspace 
Besoins pour un serveur Clearspace : 
 Système d'exploitation :
 Windows XP ou 2003
 Linux, Solaris
 Mac OS X (JDK 1.5)

 Serveur d'applications :
 Apache Tomcat (5.5 ou sup. recommandé)
 Caucho Resin (3.0.23 ou sup.)
 Jetty (5.1 ou sup.)
 JBoss (4.0.0 ou sup.)
 GlassFish (JDK 1.5)
 BEA/Oracle WebLogic (9.2 ou sup.)
 IBM WebSphere (nécessite WAS 6.1 avec fixpack 5)
 Oracle Application Server (OC4J 10.1.3.2.0 ou sup.)

 Système de gestion de base de données :
 MySQL (4.1 ou sup. recommandé)
 Oracle (10.2.0 ou sup. recommandé)
 PostgreSQL (7.3 ou sup. recommandé)
 IBM DB2 (v7 ou sup. recommandé)
 SQL Server (2000 ou sup. recommandé)
 HSQLDB (utilisé comme base de données embarqué pour la version évaluation uniquement)

 Environnement :
 Jive recommande un serveur avec minimum 1GB de RAM et un processeur d'1.5 GHz.
 Clearspace s'intègre facilement avec un annuaire LDAP ou Active Directory.
 Pour un déploiement optimal, avec une grande communauté, Jive recommande :
 Un serveur avec 2GB de RAM et 2 CPU.
 Le serveur d'applications et le serveur de base de données doivent être séparés.

Voir aussi 
 Moteur de wiki

Références

Liens externes 
 Jive Clearspace - page officielle
 WikiMatrix - description de Clearspace

Moteur de wiki
Plateforme Java